Grybów – miasto w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim
 Grybów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim
 Grybów – dawna gromada w powiecie nowosądeckim w woj. krakowskim
 Grybów – stacja kolejowa w Grybowie, w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Dekanat Grybów